Besole (Bayan)
 Besole (Besuki)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing